Vluchtroute kan verwijzen naar:

Vluchtroute (hoorspel), een hoorspel uit de jaren 70
Vluchtroute (gebouw), een veilige route om uit een gebouw te komen
Vluchtroute (weg), een veilige route om bij een ongeval langs een snelweg naar een veilige plaatst te komen.